Satoranský ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Satoranský (* 1939), tschechischer Schauspieler
 Tomáš Satoranský (* 1991), tschechischer Basketballspieler